Pelagica är en ordning av djur. Pelagica ingår i klassen Enopla, fylumet slemmaskar och riket djur. I ordningen Pelagica finns 97 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slemmaskar
Pelagica